Aithalides (griechisch Αἰθαλίδης) ist der Name folgender Personen der griechischen Mythologie:

 Aithalides, Herold der Argonauten, Sohn des Hermes und der Eupolemeia
 Aithalides (Tyrrhener) (auch Aithalion), Tyrrhener, den Dionysos in einen Delphin verwandelte 
 Aithalides (Grieche), Grieche, den Aineias im Krieg um Troja tötete